

Geografia 
 Finlandia
 Kymi – fiume, principale emissario del lago Päijänne che sfocia nel Golfo di Finlandia
 Grecia
 Kymi – ex comune nell'unità periferica dell'Eubea
 Kymi-Aliveri – comune nell'unità periferica dell'Eubea

Altro 
 Kymi Ring – circuito motoristico a Iitti nel Kymenlaakso in Finlandia